Die Zurich Open 2008 (offiziell: TENNIS.com Zurich Open) waren die 25. und letzte Ausgabe des Tennis-Hallenhartplatzturniers für Frauen in Zürich. Es war als Turnier der Kategorie Tier II Teil der WTA Tour 2008 und fand vom 13. bis 19. Oktober 2008 statt. Durchgeführt wurde es im Hallenstadion.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 

 
 

WTA Tour 2008
Tennisturnier in Zürich